Filip Sakala (ur. 21 maja 1996 w Czeladnej) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu TJ Frenštát pod Radhoštěm. Olimpijczyk (2022), uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2013), mistrzostw świata juniorów (2013, 2014 i 2016), zimowej uniwersjady (2017) oraz mistrzostw świata (2019, 2021). Kilkukrotny medalista mistrzostw Czech, letni mistrz kraju na skoczni dużej z 2022. Syn skoczka Jaroslava Sakali.

Przebieg kariery 
W FIS Cupie zadebiutował w styczniu 2012 w Szczyrku, zajmując 45. i 35. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym tego samego roku, zajmując 12. miejsce w Brattleboro. W lutym 2013 w Planicy po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Pierwsze punkty cyklu zdobył w grudniu 2013, zajmując 29. pozycję w konkursie w Engelbergu. Wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013, gdzie zajął 11. miejsce indywidualnie, 8. w drużynie męskiej oraz 4. w drużynie mieszanej. W sezonie 2014/2015 startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Vikersund, lecz nie uzyskał awansu.

W latach 2013–2016 trzykrotnie startował w zawodach skoków narciarskich na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Indywidualnie najlepszy wynik – 34. miejsce – osiągnął w 2014 roku w Predazzo.

Wystartował na Zimowej Uniwersjadzie 2017, gdzie zajął 31. miejsce indywidualnie, 4. w drużynie oraz 6. w drużynie mieszanej. W sezonie 2017/2018 zdobywał punkty w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując m.in. 9. miejsce w Klingenthal.

6 stycznia 2019 roku zajął 5. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal. 19 stycznia 2019 roku zajął wraz z reprezentacją Czech 6. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Zakopanem. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019, zajmując 29. miejsce na normalnej skoczni w Seefeld.

W sierpniu 2019 trzykrotnie plasował się w czołowej szóstce Letniego Pucharu Kontynentalnego (4. i 6. we Frenštácie pod Radhoštěm oraz 5. w Râșnovie). 24 listopada 2019 w Wiśle zadebiutował w indywidualnym konkursie Pucharu Świata, zajmując 36. miejsce. W sezonie 2019/2020 wystąpił w sumie w jedenastu indywidualnych zawodach głównych Pucharu Świata, jednak ani razu nie punktował, a poza Wisłą plasował się w piątej i szóstej dziesiątce tych zmagań.

Na przełomie lutego i marca 2021 w Oberstdorfie wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – indywidualnie zajął lokaty w piątej dziesiątce (48. na obiekcie normalnym i 42. na dużym), a w konkursie drużynowym zajął z Czechami 12. pozycję. W Pucharze Świata w sezonie 2020/2021 ani razu nie przebrnął kwalifikacji, a w głównej części zmagań wystąpił tylko w Wiśle, gdzie w rywalizacji drużynowej uplasował się z czeską kadrą na 9. lokacie.

Latem 2021 zadebiutował w Letnim Grand Prix – w pierwszych zawodach w Wiśle odpadł w kwalifikacjach, a w drugich był 44. W lutym 2022 po raz pierwszy w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich. Indywidualnie w kwalifikacjach na skoczni normalnej zajął 51. lokatę, tym samym nie uzyskując awansu do konkursu głównego, a na skoczni dużej zajął 48. miejsce indywidualnie oraz 9. drużynowo. W Pucharze Świata w sezonie 2021/2022 ponownie ani razu nie przebrnął kwalifikacji, w głównej części zmagań biorąc udział tylko raz w zmaganiach drużynowych – w Zakopanem z czeskim zespołem był 8. 

28 i 29 stycznia 2023 po raz ostatni wziął udział w zawodach rangi FIS, dwukrotnie odpadając w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata na skoczni do lotów narciarskich w Bad Mitterndorf. Po nieudanym skoku kwalifikacyjnym 29 stycznia ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Jest medalistą mistrzostw Czech – w 2019 zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni dużej na igelicie, w 2020 brązowy na skoczni normalnej na igelicie, a w 2022 srebrny na obiekcie normalnym na śniegu i złoty na skoczni dużej na igelicie.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Sakali na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Sakali na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Starty F. Sakali na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Sakali na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Sakali na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Sakali na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022